Le Tournoi de Wimbledon 2021 se déroule du  au  au All England Club, à Wimbledon. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon, troisième levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Novak Djokovic et Simona Halep sont les champions en titre en simple à la suite de leur victoire lors du tournoi de Wimbledon 2019, l'édition 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Il s'agit de la  du tournoi, de la  du tournoi du championnat de simple dames et de la  se déroulant depuis le début de l'ère Open.

En fonction de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le tournoi se déroule soit à pleine capacité, soit à capacité réduite jusqu'à 25 % de la capacité totale. Il est également envisagé d'annuler la journée de repos des joueurs afin de maintenir une bulle sanitaire et que les joueurs têtes de série bénéficient de traitement préférentiels.

Le tournoi se déroule uniquement sur des courts sur herbe et les matchs du tableau principal sont joués au All England Club, à Wimbledon. Les matchs de qualification sont joués, du lundi  au jeudi , au Bank of England Sports Ground à Roehampton.

La formule de classement des têtes de série utilisée depuis 2002 et intégrant les résultats sur herbe n'est pas utilisée. Les têtes de série sont désignées sur la base des classements ATP et WTA.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Rafael Nadal et du Suisse Stanislas Wawrinka.

Ils sont respectivement remplacés par Yasutaka Uchiyama, Botic van de Zandschulp, Dennis Novak, Marco Cecchinato, Pedro Sousa, Fernando Verdasco, Yuichi Sugita et Daniel Elahi Galán.

 Chez les femmes
On note les forfaits de l'Américaine Jennifer Brady, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Britannique Johanna Konta, des Chinoises Wang Qiang et Zheng Saisai, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Monténégrine Danka Kovinić, de la Roumaine Simona Halep, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Tchèque Barbora Strýcová et des Ukrainiennes Lesia Tsurenko et Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Tímea Babos, Kateryna Kozlova, Wang Yafan, Mona Barthel, Aliona Bolsova, Venus Williams, Tsvetana Pironkova, Kristie Ahn, Ana Bogdan, Coco Vandeweghe, Astra Sharma et Mihaela Buzărnescu.

Pendant le tournoi 
Les deux premières journées sont perturbées par les intempéries, contraignant les organisateurs à prolonger les matches du  durant la .

Simple masculin 
Pour la première fois depuis 2002, le classement selon les résultats sur gazon n'est pas mis en place. Est utilisé à la place le système du classement ATP standard en vigueur dans tous les autres tournois du Grand Chelem.

Zhang Zhizhen devient le premier Chinois de l'ère Open à se qualifier pour le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. 

À , Carlos Alcaraz devient le plus jeune joueur depuis Novak Djokovic en 2005 à remporter un match à Wimbledon.

Andy Murray remporte son premier match à Wimbledon depuis 2017 en dominant la tête de série  Nikoloz Basilashvili. Il se hisse ensuite jusqu'au .

Pour la première fois depuis 1981, aucun Français n'est présent au  de Wimbledon. Un mois auparavant, cette même contre-performance s'était produite à Roland-Garros.

À 39 ans et 11 mois, Roger Federer devient le joueur le plus âgé de l'ère Open à atteindre les quarts de finale à Wimbledon (Ken Rosewall avait dû s'incliner en huitièmes de finale en 1975). Il fait également tomber un autre record en simple messieurs après sa victoire contre Lorenzo Sonego en se hissant pour la  fois de sa carrière en quart de finale dans un même tournoi du Grand Chelem (Jimmy Connors a atteint 17 fois les quarts de l'US Open). Enfin, à l'issue de cette victoire contre l'Italien, il compte 105 victoires sur le gazon londonien, comme Rafael Nadal à Roland-Garros au moment de cette performance. C'est également le dernier tournoi du grand chelem disputé par le joueur suisse.

Simple féminin 
Finaliste sortante, Serena Williams est contrainte d'abandonner dès son entrée en lice face à la  mondiale Aliaksandra Sasnovich après une chute dans le  jeu. Touchée à la cheville gauche, l'Américaine a quitté le court en pleurs, après avoir reçu une standing ovation de plusieurs minutes de la part du public. Jusqu'à ce jour, elle n'avait abandonné qu'une seule fois une rencontre en Grand Chelem. C'était déjà à Wimbledon en 1998, en 1/8 de finale face à l'Espagnole Arantxa Sanchez.

Pour la première fois dans l'histoire des tournois du Grand Chelem, deux invitées - Liudmila Samsonova et Emma Raducanu – se qualifient pour les 1/8 de finale. Emma Raducanu devient également la plus jeune joueuse britannique de l'ère Open à se hisser à ce stade de la compétition à Wimbledon.

Double masculin 
En raison des intempéries qui ont perturbé les deux premières journées, les  et  du double messieurs se jouent en 2 sets gagnants et non en 3 comme c'est la tradition. Cet événement s'était déjà produit en 2016 pour les mêmes raisons. À partir des 1/8 de finale, les rencontres se disputent en 3 sets gagnants.

Double féminin

Lauréats 
En simple messieurs, le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Matteo Berrettini, qui disputait sa première finale en Grand Chelem. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Majeur, égalant ainsi le record co-détenu jusqu'alors par Roger Federer et Rafael Nadal. C'est le  tournoi du Grand Chelem consécutif qu'il remporte de la saison, une performance qu'il est le seul joueur en activité à réaliser sur une même année (Roger Federer l'avait également réalisé en 2007 mais sur deux années calendaires).

En simples dames, l'Australienne Ashleigh Barty s'offre la victoire en dominant en finale Karolína Plíšková. Il s'agit du  titre WTA de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. Après Margaret Court (deux titres) et Evonne Goolagong (deux titres), Ashleigh Barty est la troisième australienne à s'imposer à Wimbledon.

En double messieurs, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les treize tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé dix finales et ont remporté huit d'entre elles, dont trois en Master 1000.

En double dames, Hsieh Su-wei et Elise Mertens remportent leur  titre ensemble en écartant en finale Veronika Kudermetova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En double mixte, Desirae Krawczyk et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en dominant en finale Harriet Dart et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

2021
Wimbledon
Wimbledon
Tournoi de Wimbledon 2021